Jean-Yves Fredriksen, alpiniste et parapentiste
 Mark Fredriksen, militant d'extrême droite français
 Oskar Fredriksen, ancien fondeur norvégien
 Paula Fredriksen (née en 1951), historienne américaine
 Raymond Sigurd Fredriksen (1907-1986),  peintre français.

Homonymie de patronyme norvégien